Estrup kan henvise til flere artikler:
 Estrup (slægt) – en dansk slægt
 J.B.S. Estrup – godsejer, dansk konservativ politiker og konseilspræsident

 Stednavne i Danmark
 Estrup (Idom Sogn) – en bebyggelse i Idom Sogn, Holstebro Kommune
 Estrup (Allindemagle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Allindemagle Sogn, Ringsted Kommune
 Estrup (Øster Hornum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Hornum Sogn, Rebild Kommune
 Estrup (Malt Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Malt Sogn, Vejen Kommune
 Gammel Estrup – en herregård i Fausing Sogn, Norddjurs Kommune

 Stednavn i Sydslesvig
 Estrup (Sydslesvig) - en landsby sydøst for Flensborg